Bryson kan syfta på:

Kanada 

 Bryson (kommun), Québec, Outaouais,

USA 

 Bryson, Texas, ort i Texas, Jack County,